Пассо () — португальська власна назва.

Топоніми

Пассо (Візеу) — парафія.
 Пассо (Віла-Верде) — парафія.